Old Mill Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Old Mill Creek (Illinois), im Lake County, Illinois

Gewässer:
 Old Mill Creek (Broadkill River), Delaware 
 Old Mill Creek (Arroyo Corte Madera Del Presidio), Kalifornien 
 Old Mill Creek (Little Canyon Creek), Kalifornien 
 Old Mill Creek (Deer Creek), Kalifornien 
 Old Mill Creek (Saucepan Creek), North Carolina 
 Old Mill Creek (Waters Bay), North Carolina 
 Old Mill Creek (Pungo Creek), North Carolina 
 Old Mill Creek (Kendrick Creek), North Carolina 
 Old Mill Creek (Jamaica Bay), New York 
 Old Mill Creek (South Branch Codorus Creek), Pennsylvania 
 Old Mill Creek (Narragansett Bay), Rhode Island 
 Old Mill Creek (Reedy Creek), South Carolina 
 Old Mill Creek (Skinner Creek), Wisconsin